

Населені пункти та їхні частини
 Ліпова — гміна в Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Ліпова — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ліпова — село в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ліпова — село в гміні Спитковіце Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Ліпова — село в гміні Ґродкув Бжезького повіту Опольського воєводства
 Ліпова — село в гміні Домброва Опольського повіту Опольського воєводства
 Ліпова — село в гміні Ниса Ниського повіту Опольського воєводства
 Ліпова — село в гміні Ліпова Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ліпова — село в гміні Опатув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ліпова — частина села Воля-Щуцинська в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Ліпова — частина села Сідзіна в гміні Бистра-Сідзіна Суського повіту Малопольського воєводства
 Ліпова — частина села Рациборсько в гміні Величка Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ліпова — частина села Марцувка в гміні Зембжице Суського повіту Малопольського воєводства
 Ліпова — частина села Доброцеш у гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ліпова — осада в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ліпова — лісова осада в гміні Слівіце Тухольського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Ліпова () — місто у повіті Арад.
 Ліпова () — комуна у повіті Бакеу.
 Ліпова () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ліпова.

Ліпова () — село в окрузі Бардіїв, Пряшівського краю
 Ліпова () — село в окрузі Нове Замки, Нітранського краю

Ліпова () — село в окрузі Дечин, Устецького краю
 Ліпова () — село в окрузі Злін, Злінського краю
 Ліпова () — село в окрузі Простейов, Оломоуцького краю
 Ліпова () — село в окрузі Пршеров, Оломоуцького краю
 Ліпова () — село в окрузі Хеб, Карловарського краю
 Ліпова-Лазнє () — село в окрузі Єсенік, Оломоуцького краю

Примітки